Алекса́ндр Влади́мирович Елисе́ев (15 ноября 1991, Москва, СССР) — российский футболист, полузащитник ивановского «Текстильщика».

Биография 
В 2009 году выступал за дубль «Москвы», сыграл 22 матча, забил 1 гол. После развала клуба вместе с несколькими другими игроками дубля «Москвы» перешёл в самарские «Крылья Советов», которые тогда тренировал Юрий Газзаев. За дубль «Крыльев» в 2010 году сыграл 23 матча и забил 3 гола. В 2011 году продолжил выступать за дубль самарцев, а 7 мая 2011 года сыграл свой первый матч в Премьер-лиге против «Томи».

Статистика выступлений

Достижения 
 «Крылья Советов»
 Победитель ФНЛ: 2014/15
 Итого : 1 трофей
 «Торпедо» (Москва)
 Победитель ПФЛ (зона «Центр»): 2018/19
 Итого : 1 трофей

Примечания 

Футболисты России
Игроки ФК «Крылья Советов»
Игроки ФК «Шинник»
Игроки ФК «Волгарь»
Игроки ФК «Балтика»
Игроки ФК «Торпедо» Москва
Игроки ФК «Велес»
Игроки ФК «Чайка» Песчанокопское
Игроки ФК «Текстильщик» Иваново